Langwiesen ist ein geographischer Name:

Orte:
 Langwiesen ZH, Ortschaft der Gemeinde Feuerthalen im Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Langwiesen (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Langwiesen (Gemeinde Gitschtal), Ortschaft der Gemeinde Gitschtal im Bezirk Hermagor, Kärnten
 Langwiesen (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Langwiesen, deutscher Name von Dlouhá Louka, Ortsteil der Gemeinde Lužany u Přeštic im Bezirk Pilsen-Süd, Pilsner Region, Tschechien

Gebäude:
 Hof Langwiesen oder Langwiesen, ehemaliges Wasserschloss in der Ortsgemeinde Meudt, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Namensteil eines Schutzgebiets:
 Rehbachwiesen-Langwiesen, Naturschutzgebiet im Landkreis Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dlouhá Louka
 Langewiesen
 Langewiese (Begriffsklärung)
 Langwies